

События 
 16 марта — заключён  между императором Священной Римской империи Карлом VI и Великобританией. Король Англии Георг II признал Прагматическую санкцию в обмен на полное прекращение деятельности австрийской Остендской компании.
 Возникновение первой масонской ложи в Голландии.
 Герцогом Пармы стал Карл III (под именем Карл I), сын Филиппа V.
 Законы в Чехии, подчинившие цехи контролю государства.
 Март-конец апреля — Восстание и волнения в Стамбуле. Восстание быстро подавлено.
 Тахмасп неудачно продолжил войну с Турцией и потерял Хамадан, Керманшах, города Азербайджана. Надир подавил восстание афганцев в Хорасане. Надир низложил Тахмаспа и возвёл на престол его годовалого сына, при котором стал регентом.
 21 мая — в Санкт-Петербурге издан указ об учреждении военно-морской флотилии с базой в Охотске. Начало зарождения Тихоокеанского флота ВМФ России.
 19 февраля - подписание Анной Иоанновной грамоты о присоединение Младшего жуза в состав Российской империи

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1731 году

 24 февраля — Петер Доллонд, английский бизнесмен, производитель оптических систем, изобретатель апохромата (ум. ).
2 июня — Марта Вашингтон, первая леди США, жена первого Президента США Джорджа Вашингтона (ум. 1802).
 10 октября — Генри Кавендиш, британский физик и химик (ум. 1810).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1731 году
 7 апреля — Михаил Иванович Ширяев, русский поэт, любимец императора Петра Первого.
 24 апреля — Даниель Дефо, английский писатель и публицист, автор романа «Робинзон Крузо».
 1 мая — Иоганн Людвиг Бах, немецкий композитор и скрипач.
 8 мая — Гавриил (Бужинский) — епископ Рязанский и Муромский, церковный деятель и переводчик.
 27 августа — Евдокия Фёдоровна Лопухина, первая супруга Петра I, мать царевича Алексея, последняя русская царица.

См. также

Примечания